Есаул:

 Есаул — должность и звание (чин) в казачьих войсках.
 Есаул — село в Чернушинском районе Пермского края.